Ratschach heißen / hießen folgende Orte:
 in Österreich
 Ratschach (Gemeinde Straßburg), Ortsteil von Straßburg, Kärnten
historisch:
 in Österreich
 Gerichtsbezirk Ratschach, ehemaliger Bezirk der Krain, Österreich 
 Radeče, Stadt und Gemeinde in Slowenien (ehem. Unterkrain)
 Rateče, Ortsteil von Kronau in /Slowenien (ehem. Oberkrain)